Кочурова — женская форма фамилии .
 Кочурова, Виктория Ивановна (известна как Алла Кторова; род. 1926) — писательница русской эмиграции.
 Кочурова, Софья Александровна (1862—1935) — российский сельский доктор, Герой Труда.